Breynia (zee-egel), geslacht van zee-egels
 Breynia (plant), plantengeslacht